Сама́рин (Сама́рина) — русская фамилия.

 Самарины — русский дворянский род.

Самарин 
 
 Самарин, Валентин Прохорович (род. 1928) — российский фотограф, художник, метафизик.
 Самарин, Василий Максимович (1792—1871) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Самарин, Виктор Сергеевич (1912—1979) — советский строитель.
 Самарин, Владимир Дмитриевич (1913—1995) — писатель-эмигрант, сотрудник газеты «Речь».
 Самарин, Вячеслав Фёдорович (род. 1938) — народный художник РФ.
 Самарин, Григорий Васильевич (1893—1940) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Самарин, Дмитрий Фёдорович (1827—1901) — общественный деятель и писатель.
 Самарин, Ефим Иванович (1586?—1657) — русский военный и государственный деятель.
 
 
 
 
 
 Самарин, Роман Михайлович (1911—1974) — советский литературовед.
 
 Самарин, Эдуард Владимирович (род. 1987) — российский пловец-паралимпиец.



Составные фамилии 
 
 Самарин-Волжский, Арнольд Маркович (1878—1949) — российский и советский актёр и режиссёр.
 Самарин-Эльский, Иосиф Константинович (1877—1942) — советский актёр.
 Собольщиков-Самарин, Николай Иванович (1868—1945) — русский театральный режиссёр, актёр, антрепренёр, педагог, театральный деятель.